George Hunt peut désigner :
 George Ward Hunt (1825-1877), un homme politique britannique ;
 George W.P. Hunt (1859-1934), un homme politique américain.